Julie Soyer, née le  à Évreux, est une footballeuse internationale française évoluant au poste de défenseure. Elle joue de 2012 au FCF Juvisy, devenu en 2017 le Paris FC.

À l'occasion de la Coupe du monde féminine de football 2011, elle est recrutée comme consultante sur la chaîne de télévision Eurosport.

Biographie

Palmarès 
 Championnat d'Europe des moins de 19 ans : 2003
 Challenge de France : 2006, 2007 et 2010

Statistiques

En club 

https://web.archive.org/web/20150711101435/http://fcfjuvisy.fr/mod-football/p:player/id:9/season:2014-2015/soyer-julie.htm

En sélection

Notes et références

Liens externes 

 

Footballeuse internationale française
Joueuse de l'Évreux FC
Joueuse du CNFE Clairefontaine
Joueuse du FCF Hénin-Beaumont
Joueuse du Montpellier HSC
Joueuse du Paris Saint-Germain
Joueuse du Juvisy FCF
Joueuse du Paris FC
Naissance à Évreux
Naissance en juin 1985